Bertrand Layec (Vannes, 3 de julho de 1965), é um árbitro de futebol francês. Já apitou Liga dos Campeões, Copa da UEFA, Euro 2004 (Sub-21), Copa do Mundo Sub-17 e eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2010.

Naturais de Vannes
Árbitros de futebol da França